Kammerer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Rogler-Kammerer (* 1943), österreichische bildende Künstlerin
 Anton Kammerer (1862–1884), österreichischer Anarchist, Deserteur und Raubmörder
 Anton Paul Kammerer (1954–2021), deutscher Maler und Grafiker
 Axel Kammerer (* 1964), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Carl Kammerer, österreichischer Unternehmer, Mitgründer von Starke & Kammerer
 Chet Kammerer (* 1942), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Emilie Wedekind-Kammerer (1840–1916), deutsche Schauspielerin und Sängerin, Mutter von Frank Wedekind
 Ernst Kammerer (1908–1941), deutscher Feuilletonist und Buchautor
 Felix Kammerer (* 1995), österreichischer Schauspieler
 Hans Kammerer (1922–2000), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Hans Peter Kammerer (* 1965), italienisch-österreichischer Opernsänger
 Helmut Kammerer (* 1958), deutscher Buchautor und Journalist
 Inga Rosa Kammerer (* 1962), deutsche Schauspielerin
 Iris Kammerer  (* 1963), deutsche Schriftstellerin
 Jakob Friedrich Kammerer (1796–1857), deutscher Ingenieur, Erfinder und Konstrukteur
 Justus Kammerer (* 1997), deutscher Schauspieler
 Karl Kammerer (1796–1866), deutscher Arzt und Homöopath
 Marcel Kammerer (1878–1959), österreichischer Architekt und Maler
 Margareth Kammerer (* 1966), italienische Jazzsängerin und -gitarristin
 Maximilian Kammerer (* 1996), deutscher Eishockeyspieler
 Otto Kammerer (1865–1951), deutscher Maschinenbauer und Fördertechniker
 Paul Kammerer (1880–1926), österreichischer Zoologe

 Reinhard Kammerer (* 1951), deutscher General
 Stephan Kammerer (* 1968) deutscher Schiedsrichter
 Theodor Kammerer (1894–1961), badischer Maler
 Tobias Kammerer (* 1968), deutscher Kirchenkünstler
 Zoltán Kammerer (* 1978), ungarischer Kanute

Kammerer steht für:
 (112233) Kammerer, ein Asteroid
 Maxim Kammerer, Romanfigur der Gebrüder Strugatzki
 Kammerer Tanks, Staubecken in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Kämmerer (Begriffsklärung)
 Cammerer
 Cämmerer